Фердинанд Брокоф, Фердинанд Максиміліан Брокоф (Ferdinand Maxmilián Brokoff, 12 вересня 1688 — 8 березня 1731) — відомий чеський скульптор доби бароко.
 Ян Брокоф, також відомий як Йоганн Брокоф, (нар. 23 червня 1652(16520623) — пом. 28 грудня 1718) — скульптор і різьбяр у стилі бароко.
 6769 Брокофф (6769 Brokoff) — астероїд головного поясу.